Beth bezeichnet:

 Beth, einen Buchstaben im hebräischen Alphabet
 das hebräische Wort für 'Haus', das in vielen Ortsnamen vorkommt, z. B. Bethlehem; im Arabischen ähnlich: "beit"
 Beth (spanische Sängerin) (* 1981), eine spanische Popsängerin
 Beth (britische Sängerin), eine britische Sängerin
 Beth (Lied), Lied der Band Kiss (1976)
 Beth-Funktion, in der Mengenlehre eine bestimmte Funktion mit Werten in den Kardinalzahlen
 Beth (Maschinenbauunternehmen), ein Lübecker Maschinenbauunternehmen
 ein Verkehrsunternehmen, siehe Omnibusbetriebe Beth
 den ökumenischen Verband Europäische Bibliotheken für Theologie

Beth ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Beth (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Evert Willem Beth (1908–1964), niederländischer Logiker
 Gunther Beth (* 1945), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterautor
 Ignaz Beth (1877–1918), böhmischer Maler und Kunsthistoriker
 Karl Beth (1872–1959), deutscher Theologe und Religionswissenschaftler
 Jan Jansz Beth (1430–1488), Amsterdamer Regent
 Marianne Beth (1890–1984), österreichisch-amerikanische Rechtswissenschaftlerin und Orientalistin
 Richard A. Beth (1906–1999), US-amerikanischer Physiker
 Thomas Beth (1949–2005), deutscher Mathematiker
 Uta Beth (* 1941), deutsche Journalistin, Hörspielautorin, -regisseurin und -redakteurin
 Wilhelm Beth (1855–1922), Industriepionier in der Filtertechnik

Beth ist zudem ein weiblicher Vorname, eine Verkürzung des ursprünglichen Vornamens Elisabeth, wie bei folgenden Personen:
 Beth Behrs (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Beth Ditto (* 1981), US-amerikanische Sängerin
 Beth Mead (* 1995), englische Fußballspielerin
 Beth Orton (* 1970), britische Musikerin
 Beth Phoenix (* 1980), US-amerikanische Wrestlerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Beth David Synagogue, in Amenia, New York, ID-Nr. 02000308
 Beth Eden Baptist Church, in Waltham, Massachusetts, ID-Nr. 89001544
 Beth Eden Chapel, in Brooklin, Maine, ID-Nr. 01000818
 Beth El Jewish Center of Flatbush, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 09000377
 Beth El Synagogue, in Waterbury, Connecticut, ID-Nr. 95000560
 Beth Elon, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 03000446
 Beth Hillel Synagogue, in Carmel, New Jersey, ID-Nr. 78001755
 Beth Israel Cemetery, in Meridian, Mississippi, ID-Nr. 89000169
 Beth Israel School, in Portland, Oregon, ID-Nr. 78002308
 Beth Jacob Social Hall and Congregation, in Miami Beach, Florida, ID-Nr. 80000946
 Beth Salem Presbyterian Church, in Athens, Tennessee, ID-Nr. 00000728
 Beth Shalom Synagogue, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 82003142
 Beth Sholom Synagogue, in Elkins Park (Cheltenham Township), Pennsylvania, ID-Nr. 07000430

BETH steht für:
 Bibliothèques européennes de théologie, siehe Europäische Bibliotheken für Theologie

Abkürzung